Pânico — sentimento
Transtorno de pânico — quadro psiquiátrico
Panic (livro) — livro comercializado no Brasil como Pânico
Scream (filme) — traduzido no Brasil como Pânico
Pânico (programa de rádio) — programa de rádio
Pânico na Band — extinto programa de TV
Pânico na TV — extinto programa de TV

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão
Desambiguações de rádio